Marcos steht für:

 Marcos (Ilocos Norte), Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Marcos Cars, britische Automarke
 Marcos Cars (Ireland), ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Subcomandante Marcos (* 1957), mexikanischer Revolutionär und Autor

Marcos ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Marcos Rey (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Antônio Aparecido de Marcos Filho (* 1966), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Brasília
 Asier Antonio Marcos (* 1979), spanischer Handballspieler
 Cristina Marcos (* 1963), spanische Schauspielerin
 Ferdinand Marcos (1917–1989), philippinischer Politiker, Präsident 1965 bis 1986
 Ferdinand Marcos Jr. (* 1957), philippinischer Politiker
 Fernando Marcos (1913–2000), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Francisco A. Marcos Marín (* 1946), spanischer Linguist, Hochschullehrer
 Imelda Marcos (* 1929), philippinische First Lady
 José dos Santos Marcos (* 1949), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Beja
 Lisa Marcos (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Nélson Marcos (* 1983), portugiesischer Fußballspieler

 Ronny Marcos (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Rubén Marcos (1942–2006), chilenischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Marcos
 Markos
 Marcus
 Markus
 Kabinett Marcos